Maur (Zwitserland), een gemeente in Zwitserland
Maur (India), een plaats in India